Christoffel – forma olandese del nome proprio di persona Cristoforo
18548 Christoffel – asteroide della fascia principale
Elwin Bruno Christoffel – matematico tedesco
Simbolo di Christoffel – coefficienti nella geometria differenziale
 Christoffel – birrificio dei Paesi Bassi